Гонкения () — монотипный род многолетних травянистых растений семейства . Включает единственный вид — Гонкения бутерлаковидная ().

Название 
Род назван в честь немецкого ботаника Герхарда Августа Хонкени. В энциклопедическим словаре Брогкауза и Ефрона, изданном в конце XIX века, упоминается также другое название растения — песчанка.

Ботаническое описание 

Многолетние травянистые длиннокорневищные растения, (7)10—30(40) см высотой. Побеги прямостоячие или восходящие. Междоузлия (0,7)1—3(4,5) мм длиной. Листья плотные, суккулентные, мясистые, широколанцетные, продолговато-эллиптические, широкоэллиптические, обратнояйцевидные или почти округлые, сидячие, (7)10—20(25) мм длиной и 6—10(15) мм шириной.

Цветки обоеполые или однополые, пятичленные. Цветоножки (3)7—15(20) мм длиной. Чашелистики ланцетовидно-яйцевидные или яйцевидные, 3—5 мм длиной. Лепестки зеленовато-белые, цельные. Тычинок 10. Завязь одногнёздная. Плод — шаровидная или конусовидная коробочка, содержит (5)8—12(20) семян. Семена красно-коричневые или красновато-коричневые, округло-овальные, округло-эллиптические или округло-широкояйцевидные, (2,3)2,5—3,8(4,8) мм длиной.

Синонимика

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Гвоздичные
Монотипные роды растений
Таксоны растений, названные в честь людей
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum